Dudenroth steht für:

 Dudenroth, ein Ortsteil der Ortsgemeinde Braunshorn, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Haus Dudenroth, Rittergut in Holzwickede
 ein Holzwickeder Ortsteil, siehe Holzwickede

Dudenroth ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Heinrich Adolf von Hövel zu Dudenroth (1690–1748), Domherr in Münster